Прешес Эзинья Ачиува (; ) — нигерийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Торонто Рэпторс».

Профессиональная карьера

Майами Хит (2020—2021) 
На драфте НБА 2020 года Ачиува был выбран под 20-м номером клубом «Майами Хит». 25 ноября 2020 года Ачиува подписал контракт с «Хит». Дебютировал в НБА 23 декабря 2020 года в матче против «Орландо Мэджик», за 14 минут игрового времени отметился 8 очками и 3 подборами. 12 января 2021 года сделал первый в профессиональной карьере дабл-дабл и установил личные рекорды по набранным очкам (17) и подборам (13).

Торонто Рэпторс (2021—настоящее время) 
6 августа 2021 года «Торонто Рэпторс» приобрели Ачиуву и Горана Драгича у «Хит» в обмен на Кайла Лоури в рамках сделки «сайн-энд-трейд».

Статистика

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль в университете Мемфиса

Выпускники Академии Монтверде
Баскетболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»